Кавалло  ( — лошадь, конь, а также конник, всадник):
 Кавалло — конная статуя в истории классического итальянского искусства;
 Кавалло —  медная монета, получившая своё название от выбитого на её реверсе изображения коня;
 Кавалло (остров) — остров в Средиземном море.
 Кавалло, Джош (род. 1999) — австралийский футболист.